Glasoslôvje ima naslednje pomene:

 fonetika, jezikoslovna veda, ki s stališča izgovarjave ali slušnosti preučuje zvočno stran jezika od glasu in naglasa do besedila;
 fonologija, jezikoslovna veda, ki proučuje pomenskorazločevalno vlogo pojavov zvočne strani jezika;
 oboje hkrati.